Journal of Analytical Atomic Spectrometry, rivista britannica di chimica analitica
Journal of Assyrian Academic Studies, rivista assiriologica
Java Authentication and Authorization Service, una struttura di sicurezza per Java